Trikeri (neugriechisch Τρικέρι) ist der Name

 Trikeri (Gemeindebezirk), Gemeindebezirk und Ortsgemeinschaft der Gemeinde Notio Pilio, Region Thessalien 
 Trikeri (Notio Pilio), Dorf im Gemeindebezirk Trikeri der Gemeinde Notio Pilio, Region Thessalien
 Paleo Trikeri, Insel im Pagasitischen Golf 
 Trikeri (Hydra), Insel südwestlich von Hydra